Everlasting – album di Natalie Cole del 1987
Everlasting – singolo di Natalie Cole del 1988
Everlasting – EP dei Refused del 1994
Everlasting – album degli Every Little Thing del 1997
Everlasting – singolo di BoA del 2006
Everlasting – singolo di Kylee Saunders del 2010
Everlasting – album di Martina McBride del 2014